Vasastaden eller informellt Vasastan kan bl.s syfta på:

 Vasastaden, Borås
 Vasastaden, Göteborg
 Vasastaden, Linköping
 Vasastaden, Mjölby
 Vasastaden, Skövde
 Vasastaden, Stockholm
 Vasastaden, Västerås
 Vasastaden, Örebro